MTB kan avse: 

 MTB – ett svenskt manuellt mobiltelefonisystem för frekvensbandet 450 MHz, se Mobiltelefonisystem B.
 MTB – en typ av cykel, se Mountainbike.
 MTB – en typ av mindre stridsfartyg, se Motortorpedbåt.

Akronymer